Gruchmann ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dietmar Gruchmann, deutscher Politiker
 Jakob Gruchmann (* 1991), österreichischer Komponist
 Lothar Gruchmann (1929–2015), deutscher Historiker und Politikwissenschaftler